

Cinema
 Doina – cortometraggio del 2010 diretto da Nikolas Grasso

Geografia
Moldavia
 Doina – comune del distretto di Cahul
Romania
 Doina – villaggio del comune di Girov (Distretto di Neamț, Moldavia rumena)
 Doina – villaggio del comune di Răuseni (Distretto di Botoșani, Moldavia rumena)

Musica
 Doina – tipico genere musicale rumeno

Onomastica
 Doina – nome proprio di persona rumeno femminile